Колонија ла Триља има више значења:

 Колонија ла Триља (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ла Триља (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику